Лучи́цький — слов'янське прізвище. Жіноча форма Лучи́цька.

 Відомі носії 
 Лучицький Болеслав Людвикович (по сцені — Оршанов) — український актор і режисер, батько Бориса і Анжеліни Лучицьких.
 Лучицький Борис Болеславович (1906—1966, Чернігів) — український актор, режисер, народний артист УРСР (1954).
 Лучицький-Данченко Владислав Людвикович (псевдонім — Володимир Данченко; 1880– 1960-і роки) — актор, брат Болеслава.
 Лучицький Володимир Іванович (1877, Київ — 1949, Київ) — український геолог і петрограф, академік АН УРСР (1945).
 Лучицький Євген Васильович (1946) — доктор медичних наук, завідувач відділу клінічної андрології Інституту ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка АМН України (Київ).
 Лучицький Іван Васильович (1845, Кам'янець-Подільський — 1918, Київ) — український історик.
 Лучицький Ігор Володимирович (1912—1983) — геолог, член-кореспондент АН СРСР (1968).
 Лучицький Кирило Іванович (1815—1886) — богослов.
 Лучицький Людвик Тимофійович — український антрепренер, батько Болеслава, Владислава і Катерини Лучицьких.

 Жінки 

українські прізвища